Irish Cup er en pokalturnering for fodboldklubber under Nordirlands fodboldforbund, Irish Football Association, som afvikles en gang om året. Turneringen blev oprettet i 1880 og er dermed den fjerdeældste nationale pokalturnering (efter FA Cup etableret i 1871, Scottish Cup etableret i 1873 og Welsh Cup etableret i 1877). Indtil klubberne fra den irske fristat i 1921 brød ud af Irish Football Association, var Irish Cup den nationale pokalturnering for hele øen Irland.

I sæsonen 2015-16 deltog 129 klubber i turneringen, hvor vinderen kvalificerer sig til UEFA Europa League.

Turneringen har siden december 2015 været sponsoreret af Wellpark Brewery og afvikles pr. 2017 derfor under navnet Tennent's Irish Cup. Den har tidligere været sponsoreret af Nationwide Building Society, Bass Ireland Ltd og JBB Sports.

Format 

Irish Cup er åben for alle klubber i Nordirland med "senior"- eller "intermediate"-status. Klubberne opnår dette ved at opfylde bestemte kriterier vedr. faciliteter m.v. vedtaget af Irish Football Association. De 24 klubber i Northern Ireland Football League med senior-status træder ind i turneringen i femte runde, som består af 32 klubber og spilles i januar. Turneringen starter i september med første runde og slutter med finalen i maj.

Turneringen er en cupturnering, hvor holdene sammensættes i kampe ved lodtrækning. Holdet, der trækkes først i en kamp, får tildelt hjemmebane, bortset fra hvis et "intermediate"-hold trækkes mod et "senior"-hold, i hvilket tilfælde "senior"-holdet får hjemmebane. All uafgjorte kampe afgøres ved forlænget spilletid og evt. straffesparkskonkurrence. Semifinalerne og finalen afvikles på Windsor Park i Belfast, og finalen bliver normalt spillet den første lørdag i maj.

Tidligere er forskellige andre formater blevet anvendt for adgangskrav, antallet af hold, antallet af runder, omkampe, forlænget spilletid, straffesparkskonkurrence m.v., men siden starten i 1881 har turneringen altid været en cupturnering, hvor holdene er blevet sammensat ved lodtrækning. Turneringen bliver betragtet som den næstvigtigst fodboldturnering i Nordirland, kun overgået af NIFL Premiership. Irish Cup-finalen er højdepunktet i den nordirske fodboldsæson, og er som regel årets mest velbesøgte klubkamp.

Vinderne af Irish Cup kvalificerer sig til den følgende sæsons udgave af UEFA Europa League, undtaget hvis holdet også har vundet ligamesterskabet (og derfor kvalificeret sig til UEFA Champions League), og i så fald giver Irish League ingen kvalifikation til europæisk fodbold. Tilsvarende kvalificerer vinderne (eller de tabende finalister, hvis vinderne allerede har kvalificeret sig gennem NIFL Premiership) sig også til den følgende sæsons Setanta Cup for hold fra hele Irland.

Turneringer

Vindere og finalister

Finaler

Kilder / eksterne henvisninger 

 Irish FA – JJB Sports Irish Cup  
 RSSSF – Northern Ireland – Cup finals

Noter 

 
Etableret i 1880